Сок Хён Джун (, новая романизация: Suk Hyunjun; родился 29 июня 1991 года, Чхунджу, провинция Чхунчхон-Пукто) — южнокорейский футболист, нападающий. Выступал за сборную Южной Кореи.

Клубная карьера 
В сентябре 2009 года Сок находился на просмотре в амстердамском «Аяксе». Высокорослый форвард хорошо себя проявил в команде, и уже в начале октября амстердамцы заключили с игроком контракт до 30 июня 2011 года, клуб также получил возможность продлить контракт ещё на один год. Подписанное соглашение начинало действовать лишь с 1 января 2010 года.

3 февраля Хён Джун дебютировал в чемпионате Нидерландов, отыграв 12 минут в матче против керкрадской «Роды», завершившемся крупной победой «Аякса» со счётом 4:0. Две недели спустя, 18 февраля, Сок сыграл в Лиге Европы УЕФА, на домашнем стадионе «Аякс» встретился с итальянским «Ювентусом». В матче корейский нападающий появился в конце второго тайма, когда «Аякс» уступал со счётом 1:2. Уже первым касанием мяча Хён Джун мог сравнять счёт в игре, однако он не смог замкнуть навес головой. В итоге, амстердамцы потерпели поражение в первом матче 1/16 финала кубка.

27 июня 2011 года подписал двухлетний контракт с клубом «Гронинген».

Во время зимнего трансферного окна 2013 года перешёл в португальский клуб «Маритиму». В чемпионате Португалии дебютировал 27 января в матче против «Риу Аве», выйдя на замену. Встреча завершилась вничью — 1:1. 10 февраля Сок забил свой первый гол за «Маритиму» в гостевом матче со «Спортингом». В оставшейся части сезона нападающий сыграл 14 матчей в чемпионате и забил 4 гола.

В июле 2013 года стал игроком клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. По словам президента «Маритиму», этот трансфер был выгоден обеим сторонам. В новой команде он впервые сыграл 21 августа в матче Лиги чемпионов АФК против южнокорейского «Сеула». Три дня спустя дебютировал в Саудовской Премьер-лиги и забил гол в ворота «Аль-Фейсали». В дебютном сезоне кореец провёл в чемпионате четырнадцать игр, забив в них 2 гола.

Летом 2014 года нападающий вернулся в Португалию и подписал четырёхлетний контракт с клубом «Насьонал» из города Фуншал.

12 января 2015 года перешёл в другой португальский клуб «Витория ди Сетубал».

С 15 января 2016 года являлся игроком «Порту». Летом 2017 года перешёл на правах аренды во французский клуб «Труа». 1 июня 2018 года «Труа» объявил о решение активировать опцию выкупа 26-летнего нападающего, с которым заключён полноценный контракт до 2021 года.

Сборная Южной Кореи 
Сок выступал за молодёжную сборную Южной Кореи, а в главной команде страны дебютировал 7 сентября 2010 года во время товарищеского матча с Ираном, появившись на замену в середине второго тайма вместо полузащитника Ли Чхон Ёна.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2010/11
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте estac.fr

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Реймс»